Featherstone ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Featherstone (* 1965), kanadische Schauspielerin
 Don Featherstone († 2015), US-amerikanischer Künstler und Erfinder
 Donald Featherstone († 2013), britischer Autor
 Glen Featherstone (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Lewis P. Featherstone (1851–1922), US-amerikanischer Politiker
 Lynne Featherstone (* 1951), britische Politikerin
 Michelle Featherstone, britisch-amerikanische Singer-Songwriterin
 Nicky Featherstone (* 1988), englischer Fußballspieler
 Simon Featherstone († 2014), britischer Diplomat
 Tony Featherstone (1949–2021), kanadischer Eishockeyspieler
 Vicky Featherstone (* 1967), britische Theaterintendantin

Featherstone ist der Name folgender Orte:
 Featherstone (Northumberland), England
 Featherstone (Staffordshire), England
 Featherstone (West Yorkshire), England
 Featherstone Township im Goodhue County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Featherston